Села:
 Підставки — Львівська область, Золочівський район
 Підставки — Сумська область, Липоводолинський район
 Підставки — Черкаська область, Золотоніський район